MNQ steht für:
 Mittlerer Niedrigwasserabfluss in betrachteter Zeitspanne, siehe Abfluss #Abflusskenngrößen
 Mouvement national des Québécoises et des Québécois, kanadische nationale Bewegung
 Monto (Queensland) (IATA-Code), Queensland, Australien

mnq steht für:
 Minriq (ISO-639-3-Code), eine der austroasiatischen Sprachen in Malaysia

Abkürzung